Normalleistung bezeichnet:

 eine Bezugsleistung von menschlicher Tätigkeit, siehe Normalleistung (REFA)
 eine Leistungsstufe im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 eine hersteller- und gerätespezifische Leistungsangabe von technischen Geräten
 eine Leistungsangabe in der Physik bei einem Normalzustand